Vernáculo — linguagem típica de um país ou localidade
 Latim vulgar — dialeto vernáculo do latim
 Vulgar (álbum) — da banda de rock japonesa Dir en grey